Uranus poate fi:

 Uranus, a șaptea planetă din sistemul solar
 Uranus (mitologie)
 Uranus (cartier și stradă în București)